

Ізумрудне — село, Абайський район, Карагандинська область

Ізумрудне — село, Джанкойський район, Автономна Республіка Крим